Тиновка — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии, административный центр Азинского сельсовета. Расположена между тремя озёрами: расположенным примерно в 300 метра севернее озером Белое, Званое (на северо-западе) и Завелье (местное название Сельное) на юге. Автодорогой (ул. Набережная) соединена с центром сельсовета — деревней Азино, расположенной на востоке. В 1 километре на север расположена деревня Званое.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района